

Prénom 
 Gielis van der Hoecke est un mathématicien néerlandais du

Patronyme 
 Nathan Gielis (né en 1987), judoka belge